|-
| 19601 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19602 Austinminor ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19603 Monier ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19604 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19605 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19606 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19607 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19608 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19609 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19610 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19611 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19612 Noordung || 1999 OO || 17 iulie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 19613 - || 1999 OX || 19 iulie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 19614 Montelongo ||  || 16 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19615 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19616 - ||  || 24 iulie 1999 ||  || 
|-
| 19617 Duhamel ||  || 8 august 1999 ||  || 
|-
| 19618 Maša ||  || 11 august 1999 || Črni Vrh || J. Skvarc
|-
| 19619 Bethbell || 1999 QA || 16 august 1999 || Farpoint || 
|-
| 19620 Auckland || 1999 QG || 18 august 1999 || Auckland || 
|-
| 19621 - ||  || 4 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 19622 - ||  || 6 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 19623 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19624 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19625 Ovaitt ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19626 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19627 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19628 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19629 Serra ||  || 8 septembrie 1999 || Guitalens || 
|-
| 19630 Janebell ||  || 2 septembrie 1999 || Farpoint || 
|-
| 19631 Greensleeves ||  || 13 septembrie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 19632 - ||  || 13 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 19633 Rusjan ||  || 13 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 19634 - ||  || 14 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 19635 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19636 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19637 Presbrey ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19638 Johngenereid ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19639 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19640 Ethanroth ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19641 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19642 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19643 Jacobrucker ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19644 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19645 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19646 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19647 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19648 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19649 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19650 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19651 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19652 Saris ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19653 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19654 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19655 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19656 Simpkins ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19657 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19658 Sloop ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19659 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19660 Danielsteck ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19661 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19662 Stunzi ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19663 Rykerwatts ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19664 Yancey ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19665 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19666 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19667 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19668 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19669 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19670 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19671 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19672 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19673 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19674 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19675 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19676 Ofeliaguilar ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19677 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19678 Belczyk ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19679 Gretabetteo ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19680 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19681 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19682 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19683 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19684 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19685 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19686 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19687 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19688 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19689 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19690 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19691 - ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19692 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19693 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19694 Dunkelman ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19695 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 19696 - ||  || 18 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19697 - ||  || 29 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 19698 - ||  || 29 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 19699 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 19700 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-